

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 43, w tym 3 podstawowe
 Potoki – część miasta Bochnia
 Potoki – część miasta Rzeszów
 Potoki – część miasta Sanok
 Potoki – część miasta Tyczyn

 Województwo lubelskie
 Potoki – wieś  w pow. tomaszowskim, w gminie Lubycza Królewska
 Potoki – kolonia w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska

 Województwo małopolskie
 Potoki – część wsi Pogwizdów w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Potoki – część wsi Żegocina w pow. bocheńskim, w gminie Żegocina
 Potoki – część wsi Wytrzyszczka w pow. brzeskim, w gminie Czchów
 Potoki – część wsi Strzeszyn w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Potoki – część wsi Moszczenica w pow. gorlickim, w gminie Moszczenica
 Potoki – część wsi Ropa w pow. gorlickim, w gminie Ropa
 Potoki – część wsi Półrzeczki w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Potoki – część wsi Wola Skrzydlańska w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Potoki – część wsi Siekierczyna w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Potoki – część wsi Paszyn w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Potoki – część wsi Krużlowa Wyżna w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Potoki – część wsi Stara Wieś w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Potoki – część wsi Korzenna w pow. nowosądeckim, w gminie Korzenna
 Potoki – przysiółek wsi Lipnica Wielka w pow. nowosądeckim, w gminie Korzenna
 Potoki – część wsi Jazowsko w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Potoki – przysiółek wsi Zarzecze w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Potoki– część wsi Barcice w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Potoki – część wsi Olszyny w pow. tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski
 Potoki – część wsi Filipowice w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Potoki – część wsi Jamna w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Potoki – część wsi Paleśnica w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn

 Województwo podkarpackie
 Potoki – część wsi Niebocko w pow. brzozowskim, w gminie Dydnia
 Potoki – część wsi Jasienica Rosielna w pow. brzozowskim, w gminie Jasienica Rosielna
 Potoki – część wsi Izdebki w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Potoki – część wsi Dębowa w pow. dębickim, w gminie Jodłowa
 Potoki – część wsi Lisów w pow. jasielskim, w gminie Skołyszyn
 Potoki – część wsi Równe w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla
 Potoki – część wsi Wydrze w pow. łańcuckim, w gminie Rakszawa
 Potoki – część wsi Łopuszka Wielka w pow. przeworskim, w gminie Kańczuga
 Potoki – osada wsi Brzezówka w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce
 Potoki – część wsi Błędowa Tyczyńska w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik
 Potoki – część wsi Chmielnik w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik
 Potoki – część wsi Zabratówka w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik
 Potoki – część wsi Szklary w pow. rzeszowskim, w gminie Hyżne
 Potoki – część wsi Kielnarowa w pow. rzeszowskim, w gminie Tyczyn
 Potoki – część wsi Konieczkowa w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec

 Województwo pomorskie
 Potoki – osada w pow. człuchowskim, w gminie Koczała

Inne 
 Potoki – wieś w Słowenii, w gminie Kobarid
 Potoki – wieś w Słowenii, w gminie Semič
 Potoki – wieś w Słowenii, w gminie Jesenice

Zobacz też 
 Potok
 potok nazwany